Two Run ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:

 Two Run (Clay County, West Virginia)
 Two Run (Wirt County, West Virginia)